Raskolnikow bezeichnet

 den alternativen Titel des Romans Schuld und Sühne, nach Rodion Raskolnikow, der Hauptfigur
 Raskolnikow (1923), deutscher Spielfilm von Robert Wiene aus dem Jahr 1923
 Raskolnikow (1953), deutscher Spielfilm von Curt Goetz-Pflug aus dem Jahr 1953

Raskolnikow ist der Familienname von:

 Fjodor Fjodorowitsch Raskolnikow (1892–1939), sowjetischer KP-Funktionär, Flottenkommandeur und Diplomat